Armkom – komisarz  armijny, odpowiednik generała armii, ranga wojskowa używana w Armii Czerwonej dla oficerów politycznych, zgodnie z postanowieniem Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy Ludowych z 22 września 1935. Obowiązywały: armkom 1 rangi - do 7 maja 1940, armkom 2 rangi - do listopada 1942, kiedy to zostały zamienione  odpowiednimi stopniami generalskimi:  

 Armkom 1 rangi (Армейский комиссар 1-го ранга) – generał armii z 5 gwiazdkami 
 Armkom 2 rangi (Армейский комиссар 2-го ранга) – generał armii z 4 gwiazdkami

Bibliografia
 Bolszaja Sowietskaja Encykłopedia t. 9;  Moskwa 1972

Rangi wojskowe Armii Czerwonej